Филип Костич (; родился 1 ноября 1992 года в городе Крагуевац, Югославия) — сербский футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и сборной Сербии. Участник чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Клубная карьера 

Костич — воспитанник клубов «Раднички» из своего родного города. В 2009 году в возрасте 17 лет он дебютировал за команду в чемпионат Сербии. 26 сентября 2010 года в матче против «Нови-Сад» Филип забил свой первый гол. По окончании сезона интерес к полузащитнику проявили «Црвена Звезда», бельгийский «Андерлехт», итальянский «Удинезе» и английский «Тоттенхэм Хотспур».

В 2012 году Костич перешёл в нидерландский «Гронинген». Сумма трансфера составила 1,3 млн евро. 21 октября в матче против «Херенвена» он дебютировал в Эредивизи. В первом сезоне Филип нечасто выходил на поле, но вскоре смог доказать свою состоятельность и завоевал место в основе. 20 октября 2013 года в поединке против ПСВ он забил свой первый гол. Во втором сезоне Костич забил 11 мячей и стал одним из лидеров клуба.

Летом 2014 года Филип перешёл в немецкий «Штутгарт», подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 5 млн евро. 24 августа в матче против мёнхенгладбахской «Боруссии» он дебютировал в немецкой Бундеслиге, заменив Александру Максима во втором тайме. 13 декабря в поединке против «Майнц 05» Костич забил свой первый гол за «Штутгарт». В начале 2016 года Филипом интересовались дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль», а летом «Валенсия» предлагала за него 12 млн евро. По итогам сезона «Штутгарт» вылетел из элиты и Костич покинул команду.

В июле 2016 года Филип подписал пятилетний контракт с «Гамбургом». Сумма трансфера составила 14 млн евро. 27 августа в матче против «Ингольштадт 04» он дебютировал за новый клуб. 20 ноября в поединке против «Хоффенхайма» Костич забил свой первый гол за «Гамбург».

Летом 2018 года Костич перешёл во франкфуртский «Айнтрахт». 25 августа в матче против «Фрайбурга» он дебютировал за новый клуб. 16 декабря в поединке против «Байер 04» Филип забил свой первый гол за «Айнтрахт». В розыгрыше Лиги Европы 2019/2020 против льежского «Стандарда» и австрийского «Ред Булл Зальцбурга» он забил два гола. В 2022 году Костич помог команде выиграть Лигу Европы забив голы в ворота испанских «Барселоны» и «Бетиса». 

Летом 2022 года Костич перешёл в итальянский «Ювентус», подписав контракт на 4 года. 15 августа в матче против «Сассуоло» он дебютировал в итальянской Серии A. 2 октября в поединке против «Болоньи» Филип забил свой первый гол за «Ювентус».

Международная карьера 
7 июня 2015 года в товарищеском матче против сборной Азербайджана Костич дебютировал за сборную Сербии. 5 сентября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Ирландии Филип забил свой первый гол за национальную команду.

В 2018 году Костич принял участие в чемпионате мира в России. На турнире он сыграл в матчах против команд Коста-Рики, Швейцарии и Бразилии.

В 2022 году Костич во второй раз принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он сыграл в матчах против команд Камеруна и Швейцарии.

Голы за сборную Сербии

Достижения 

Клубные

 «Айнтрахт»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2021/22

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Раднички» Крагуевац
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Ювентус»